Ранги и знаки отличия НСДАП представляли собой военизированные названия, которые использовались в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) приблизительно между 1928 годом и падением нацистской Германии в 1945 году.

1932—1934 

 Blockwart (организатор блока)
 Zellenwart (организатор ячейки)
 Ortsgruppenleiter (руководитель местной группы)
 Kriesleiter (районный руководитель)
 Gauleiter (региональный руководитель)
 Landesinspekteur (земельный инспектор)
 Reichsinspekteur (национальный инспектор)

Высший чин, а именно Reichsorganizationsleiter (национальный организационный руководитель) был создан для самого старшего инспектора нацистской партии на национальном уровне. Специальное звание не имело никаких дополнительных знаков различия, и ничем не отличалось от обычного Reichsinspekteur.

1934—1938 

Изначальными уровнями организации НСДАП являлись:

 Reich (национальный уровень — страна в целом)
 Gau (региональный уровень — избирательный округ)
 Kreis (районный уровень — районы, городские районы)
 Orstgruppen (местный уровень — города, общины, округа)

К новым уровням нацистской партии были отнесены несколько новых званий и титулов НСДАП, было проведено реформирование с введением нескольких новых рангов. Некоторые ранги повторялись на каждом уровне партии, а другие являлись уникальными для местных, районных и региональных уровней или национального уровня. Был также создан высший политический ранг — Reichsleiter — высший ранг на национальном уровне, а также самый старший политический ранг в партии после Гитлера.

Структура аппарата управления НСДАП в 1937 году

Крайсляйтер и его аппарат 

 Крайсляйтер; чин — крайсляйтер
 Шулюнгсляйтер; чин — амтсляйтер
 Крайс-шулюнгсбург; чин — штелленляйтер
 Персонал-амт; чин — амтсляйтер
 Организационляйтер; чин — амтсляйтер
 Статистик; чин — гауптштелленляйтер
 Аусбильдунгсляйтер; — «представитель (независимый)»
 Берайтшафтсляйтер; чин — гауптштелленляйтер
 Гешафтсфюурунг; чин — амтсляйтер
 Пропагандаляйтер; чин — амтсляйтер
 Культур; чин — штелленляйтер
 Рундфук; чин — штелленляйтер
 Фильм; чин — штелленляйтер
 Кассенляйтер; чин — амтсляйтер
 Гильфкассенобманн; чин — гауптштелленляйтер
 Прессе-амт; чин — амтсляйтер
 Амт фюр фольксгезундхайт; чин — амтсляйтер
 Хандвельк у. хандвель; чин — гауптштелленляйтер
 NSBO.; чин — амтсляйтер
 Амт фюр беамте; чин — амтсляйтер
 Амт фюр эрцигер; чин — амтсляйтер
 Рехстамт; чин — амтсляйтер
 Ландвиртш. фахбератер; — «представитель (независимый)?»
 Беауфтрагтер фюр рассенполитик; — «представитель (независимый)?»
 Виртшафтс-бератер; — «представитель (независимый)?»
 Амт фюр коммунальполитик; чин — амтсляйтер
 Фахбератер фюр техник; — «представитель (независимый)?»
 NS.-фройеншафт — «подразделение»
 Амт фют фольксвоольфаарт; чин — амтсляйтер
 Беауфтрагтер фюр криигсопфер; — «представитель (независимый)?»

Штютцпунктляйтер и его аппарат 
 Штютцпунктляйтер; чин — штютцпунктляйтер
 Шулюнгсляйтер; чин — амтсляйтер
 Организационляйтер; чин — амтсляйтер
 Кассенляйтер; чин — амтсляйтер
 Гильфкассенобманн; чин — гауптштелленляйтер
 Пропаг.- у. прессе-ляйтер (руководитель пропаганды и прессы); — «представитель (независимый)?»
 Персоналкартай; чин — штилленляйтер
 Ландвиртш. фахбератер; — «представитель (независимый)?»
 NSBO.; чин — амтсляйтер
 Амт фют фольксвоольфаарт; чин — амтсляйтер
 NS. фройеншафт — «подразделение»
 Целле — нижестоящие уровни, возглавляемые целленляйтерами — подчиняются «только при необходимости»
 Блок — ещё более нижестоящие уровни, возглавляемые блокляйтерами

Ортсгруппенляйтер и его аппарат 
 Ортсгруппенляйтер; чин — ортсгруппенляйтер
 Шулюнгсляйтер; чин — амтсляйтер
 Персоналкартай («картотека по личному составу»); чин — штилленляйтер
 Организационсляйтер; чин — амтсляйтер
 Статистик; чин — гауптштелленляйтер
 Маршблокляйтер; чин — штилленляйтер
 Кассенляйтер; чин — амтсляйтер
 Гильфкассенобманн; чин — амтсляйтер
 Прессе-беауфрагтер; — «представитель (независимый)»
 Пропагандаляйтер; чин — амтсляйтер
 Культур; чин — гауптштелленляйтер
 Рундфук; чин — гауптштелленляйтер
 Фильм; чин — гауптштелленляйтер
 Гешафтсфюрер; чин — амтсляйтер
 Ландвиртш. фахбератер; — «представитель (независимый)»
 Хандверк у. хандель; чин — гауптштелленляйтер
 NSBO.; чин — амтсляйтер
 Амт фют фольксвоольфаарт; чин — амтсляйтер
 Целле — нижестоящие уровни, возглавляемые целленляйтерами
 Блок — ещё более нижестоящие уровни, возглавляемые блокляйтерами

Целенляйтер и его подчинённые 
 Целенляйтер
 Блокляйтер

Блокляйтер и его подчинённые 
 Блокляйтер (руководитель блока); чин — блокляйтер
 Блокхельфер (блок-помощник) — условный; чин — штелленляйтер (или ниже, митарбайтер ?)
 Партайметгляйдер (член партии); чин — штелленляйтер (или ниже, митарбайтер ?)

Сравнение некоторых систем рангов

Примечания 

Национал-социалистическая рабочая партия